Chiclete com Banana, uma banda de axé.
 Chiclete com Banana (revista), revista dos anos 80, com Laerte, Glauco, Luiz Gê, etc., publicada pela Circo Editorial.
 Chiclete com banana (canção), título de uma música de autoria de Gordurinha e Almira Castilho, popularizada por Jackson do Pandeiro.

Desambiguação